Nadeau ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nadeau (Kalifornien), Ort im Los Angeles County, Kalifornien
 Nadeau (Michigan), gemeindefreies Gebiet im Menominee County, Michigan
 Nadeau (Texas), Ort im Galveston County, Texas

geografischer Objekte:
 Nadeau Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika

Personen::
 Claire Nadeau (* 1945), französische Schauspielerin
 Janice Nadeau (* 1977), kanadische Illustratorin, künstlerische Leiterin und Animationsfilmerin
 Joshua Nadeau (* 1994), französischer Fußballspieler
 Maurice Nadeau (1911–2013), französischer Schriftsteller, Herausgeber und Verleger
 Nicolas Nadeau (* 1997), kanadischer Eiskunstläufer
 Remi Nadeau (* 1920), US-amerikanischer Historiker